Abspannen steht für:

 das Ausschirren eines Pferdes, siehe Ausspann
 Abspannen (Feuerwehr), die Beendigung eines Feuerwehreinsatzes
 die Verwendung von Abspannseilen zur Sicherung eines Sendemasts, siehe Pardune

Siehe auch:
 Abspann
 Abspannmast